Тшебешув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Лукувский повят, Люблинское воеводство. Население — 7606 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борки
 Целины
 Дембовица
 Дембовежхы
 Дворщызна
 Головежхы
 Ханонея
 Якуше
 Карвув
 Колёнья-Головежхы
 Колёнья-Курув
 Конец
 Курув
 Лещанка
 Миклусы
 Миклусы-Колёнья
 Налесе
 Нарт
 Ногавица
 Нужина
 Обельники
 Оплотки
 Плуды
 Под-Стругон
 Подкарвув
 Подострув
 Подтшебешув
 Поплавы
 Пшич
 Ромбеж
 Рогале
 Рынды
 Салямоны
 Серакувка
 Сокул
 Шанявы-Матысы
 Шанявы-Поняты
 Щепанки
 Сверче
 Тшебешув
 Тшебешув-Други
 Тшебешув-Первши
 Тшебешув-Колёнья
 Вежейки
 Вежейки-Колёнья
 Вильча
 Вулька-Конопна
 Выляны
 Выляны-Колёнья
 Забялче-Колёнья
 Задружки
 Загура
 Закеще
 Замосце
 Заольшине
 Заплоце
 Заставе
 Зауляски
 Завульче
 Зембры

Соседние гмины 
 Гмина Конколевница-Всходня
 Гмина Лукув
 Гмина Мендзыжец-Подляски
 Гмина Збучин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства